José Fonseca puede hacer referencia a:

José Fonseca (hacia 1774-1812), grabador español;
José Francisco Fonseca Guzmán (1979-), futbolista mexicano;